Corte federale – tribunale di prima istanza del Canada
Corte di giustizia federale – tribunale di ultima istanza della Germania
Corte di Giustizia Federale – dal 2007 al 2014, tribunale di ultima istanza della Federazione Italiana Giuoco Calcio